Knörzer bzw. Knoerzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Knoerzer (1892–1978), deutscher Offizier und Kaufmann
 Guido von Knoerzer (* 1851), württembergischer Generalmajor
 Holmar Knörzer (* 1942), deutscher Journalist und Autor

 Karl-Heinz Knörzer (1920–2009), Archäobotaniker
 Lothar Knörzer (* 1933), deutscher Leichtathlet